Consolidação das Leis do Trabalho — norma legislativa brasileira
 Consolidação da memória — processo pelo qual as memórias recentes são cristalizadas em memória de longo prazo
 Consolidação de carga — procedimento pelo qual diversos produtos são acondicionados em um mesmo contêiner
 Consolidação de crédito — serviço bancário
 Consolidação pulmonar — sinal de doenças respiratórias
 Texto consolidado — em Direito, documento legal atualizado conforme as modificações legislativas posteriores

Desambiguação